Maurício, Príncipe de Orange 
João Maurício de Nassau